Der Grand Prix der Nordischen Kombination 2009 ging in die 12. Saison und war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 8. und 15. August 2009 an vier verschiedenen Orten in Europa ausgetragene Wettkampfserie der Nordischen Kombination.

Mit einem riesigen Abstand konnte der Deutsche Tino Edelmann vor dem Franzosen Jonathan Félisaz und dem Schweizer Ronny Heer den Gesamt-Grand-Prix 2009 gewinnen.

Austragungsorte und Rennen 

:

 8. August 2009: HS 108 & 15 km Gundersen, 12:00 Uhr & 14:00 Uhr

:

 10. August 2009: HS 134 & 10 km Gundersen, 10:00 Uhr & 18:00 Uhr

:

 13. August 2009: HS 137 & 10 km Gundersen, 18:10 Uhr & 20:00 Uhr

:

 15. August 2009: HS 117 & 10 km Gundersen, 14:00 Uhr & 16:38 Uhr

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2009/10

Weblinks 

Nationenwertung (PDF; 16 kB)

2009
Sportveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Hinterzarten
Sportveranstaltung im Trentino
Sportveranstaltung in Oberstdorf
Sportveranstaltung in Einsiedeln
Wintersport (Oberstdorf)